Якоби може да се отнася за:

 Валерий Якоби (1833 – 1902) – руски художник, передвижник, майстор на историческата и жанрова живопис
 Йоланде Якоби (р. 1973) – швейцарско-немска психоложка
 Карл Густав Якоб Якоби (1804 – 1851), германски математик
 Мориц фон Якоби (1801 – 1874) – руски физик и електротехник с германски произход

Географски обекти:
 Якоби – остров в състава на архипелага Александър, Аляска